Тепкара — один из семи созданных Ульгенем людей, которого тот поставил хранителем душ умерших людей, чтобы тот оберегал их от Эрлика до конца века.

Мифология алтайцев